Mouzay puede referirse a: 

 Mouzay, comuna francesa situada en Indre y Loira.
 Mouzay, comuna francesa situada en Mosa.